Сегунда 1997/1998 () — 67-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 30 августа 1997 года и закончился 16 мая 1998 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 13 из которых и в сезоне 1996-97 играли во второй лиге Испании, 5 из которых вылетели из Ла Лиги 1996-97 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

Райо Вальекано, Эстремадура, Севилья, Эркулес и Логроньес — команды вылетевшие из Ла Лиги.

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: — Альмерия , Реал Мадрид II, Барселона II и Эчиха. В место них вышли — Нумансия, Эльче, Херес и Хаэн.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

1997/1998
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1997 году
Спорт в Испании в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998